Lotos může být :

 lotos – rod tropických rostlin 
 lotos (leknín) – triviální jméno pro některé lekníny
 Lotos (spolek) – německý entomologický spolek
 Lotos (časopis) – časopis vydávaný spolkem Lotos
 Lotos (vydavatelství) – české hudební vydavatelství
 LOTOS Kolej – polský železniční dopravce
 Modrý lotos – komiks od Hergého
Lotos (čínský symbol) – lotos jako symbol